12. tekmovanje za Mladinsko Pesem Evrovizije je potekalo na Malti, 15. 11. 2014. Sodelovalo je šestnajst držav, med njimi tudi prvič v zgodovini tega tekmovanja Slovenija, katere predstavnica je bila Ula Ložar.

Po zaslugi zmage Gaie Cauchi s pesmijo The Start na Mladinski Evroviziji 2013 v Kijevu, je tokratne tekmovanje gostila Malta. Tekmovanje je potekalo v prenovljeni ladjedelnici v Marsi, blizu glavnega mesta Valeta.

Uradni slogan Mladinske Pesmi Evrovizije 2014 je bil ˝Together˝ (Skupaj). Zmagal je Italijan Vincenzo Cantielo s pesmijo "Tu primo grande amore" ("Moja prva ljubezen").

Rezultati

  - 20, avgusta 2014 je RTVSLO z direktorjem zabavnega programa Mariom Galuničem potrdila, da bo Slovenija prvič sodelovala na Mladinski pesmi Evrovizije.

Viri 

Mladinska pesem Evrovizije
2014 v glasbi
Valletta